7/9 kan syfta på:

 7 september
 9 juli (amerikanskt datumformat)